Thoros van Edessa (+1098), gouverneur van Edessa ten tijde van de Eerste Kruistocht
 Thoros I, koning van Armenië (1102-1129)
 Thoros II, prins/koning van Armenië (1140-1169)
 Thoros III (ca. 1271-1298), koning van Armenië (1293-1295/1298)